Monosacharydy z grupy heksoz:
 fruktoza
 galaktoza
 D-glukoza
 L-glukoza
 mannoza
 sorboza

Alkohole cukrowe:
 inozytol